Эши-бай-Шпиц, Эши-Шпиц () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. 

Входит в состав округа Фрутиген. Население составляет 1955 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0562.

Ссылки 
 Официальная страница